Chiesa dei Servi – Faenza
 Chiesa dei Servi – Forlimpopoli
 Chiesa dei Servi – Melegnano
 Chiesa dei Servi di Maria (Budapest)
 Chiesa dei Servi di Maria (Innsbruck)

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria dei Servi